Arthur steht für:
 Arthur, ein Personenname
 (2597) Arthur, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Arthur, der Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilms (1981), siehe Arthur – Kein Kind von Traurigkeit
 Arthur, der Originaltitel einer kanadisch-US-amerikanischen Zeichentrickserie (1996–2022), siehe Erdferkel Arthur und seine Freunde
 Arthur (Betriebssystem), Betriebssystem der Firma Acorn
 Arthur (Europa-Park), eine Achterbahn im Europa-Park
 Arthur (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2011)
 Arthur (Schiff), Passagiermotorboot der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee
 Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire), Studioalbum (1969) von The Kinks
 Arthur: The Quest for Excalibur, Computerspiel aus dem Jahr 1989

Arthur ist der Spielername folgender Personen:
 Arthur (Fußballspieler, 1992) (Arthur Caíque do Nascimento Cruz; * 1992), brasilianischer Fußballspieler 
 Arthur (Fußballspieler, 1994) (Arthur Rodrigues Rezende; * 1994), brasilianischer Fußballspieler 
 Arthur (Fußballspieler, 1996) (Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo; * 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Arthur (Fußballspieler, 1999) (Arthur Gomes Lourenço; * 1999), brasilianischer Fußballspieler 

Arthur ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Port Arthur (Tasmanien), ehemalige Sträflingskolonie

in China:
 Port Arthur, kolonialer Name der Stadt Lüshunkou

in Finnland:
 Port Arthur (Turku), Stadtteil von Turku

in Kanada:
 Port Arthur (Ontario), Stadt, seit 1970 Teil von Thunder Bay

in den Vereinigten Staaten:
 Arthur (Arkansas)
 Arthur (Illinois)
 Arthur (Illinois)
 Arthur (Indiana)
 Arthur (Iowa)
 Arthur (Kentucky)
 Arthur (Missouri)
 Arthur (Nebraska)
 Arthur (Nevada)
 Arthur (New York)
 Arthur (North Dakota), North Dakota
 Arthur (Ohio)
 Arthur (Tennessee)
 Arthur (Utah)
 Arthur (West Virginia)
 Arthur (Wisconsin), im Grant County
 Arthur (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Arthur Bay (Michigan)
 Arthur City (Texas)
 Arthur Heights (Kansas)
 Arthur Manor (New York)
 Arthur Spring Ford (Missouri)

weitere geografische Objekte:
 Arthur Iron Bank, Mine im Crawford County, Missouri – geschlossen
 Arthur Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Arthur Owens Mine, Mine im Walker County, Alabama
 Arthur Salt and Borax Placer Mine, Mine im Mineral County, Nevada
 Arthur Ditch, Kanal im Wabash County, Indiana
 Arthur Drain, Kanak im Huron County, Michigan
 Arthur Dall Lake, See im Bethel, Alaska
 Arthur Branch, Fließgewässer im Union County, Arkansas
 Arthur Kill, Fließgewässer im Richmond County, New York
 Arthur Peak, Antarktika
 Arthur Reeves Branch, Fließgewässer im Camp County, Texas
 Arthur Slough, Fließgewässer im Livingston Parish, Louisiana
 Arthur Airport, Airport im Pike County, Pennsylvania
 Arthur Dunn Air Park, Airport im Brevard County, Florida
 Ben Arthur, Berg in Schottland

ARTHUR steht als Abkürzung für:
 Artillery Hunting Radar, schwedische Radaranlage, siehe ARTHUR (Artillerieaufklärungsradar)

Siehe auch:
 Arthur River
 Arthur Township
 MacArthur
 McArthur

Abkürzung